

Allendorf – comune della Renania-Palatinato
 Allendorf – comune della Turingia
 Allendorf (Eder) – comune dell'Assia
 Allendorf (Lumda) – città dell'Assia
 Allendorf/Lahn – frazione della città di Gießen in Assia
 Allendorf im Bärenschießen, oggi Stadtallendorf – città dell'Assia
 Bad Sooden-Allendorf – città dell'Assia
 Allendorf – frazione della città di Sundern (Sauerland) nel Nordreno-Westfalia

Allendorf (oggi Aloja) – comune